Ahmedabad (stad), stad in India
 Ahmedabad (district), district in India
 Ahmadabad (district), district in Pakistan